

Niemcy 
 Finne – pasmo górskie
 Finne – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Burgenland

Osoby 
 Herbert Finne – niemiecki muzyk

Zobacz też 
 An der Finne
 Finneland

sv:Finne